Túcume (district), district van Peru
 Túcume (plaats), plaats in Peru
 Piramiden van Túcume